peptyd natriuretyczny typu B (mózgowy peptyd natriuretyczny, BNP)
 peptyd natriuretyczny typu A (przedsionkowy peptyd natriuretyczny, ANP)
 peptyd natriuretyczny typu C (CNP)